Tolga může být:

křesní jméno osob
 Tolga Çevik, turecký herec 
 Tolga Dogantez, turecký fotbalista
 Tolga Örnek, turecký režisér
 Tolga Seyhan, turecký fotbalista
 Tolga Zengin, turecký fotbalista – fotbalový brankář

lidské sídlo
 Tolga (Alžírsko)
 Tolga (Norsko)
 Tolga (Queensland) v Austrálii
 Altaj (starý turecký název)

Rozcestníky - příjmení